L'Hypo Group Tennis International 1991 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata l'11ª edizione dell'Hypo Group Tennis International, che fa parte della categoria World Series nell'ambito dell'ATP Tour 1991. Si è giocato a Genova in Italia, dal 17 al 23 giugno 1991.

Campioni

Singolare 

 Carl-Uwe Steeb ha battuto in finale  Jordi Arrese 6-3, 6-4

Doppio

 Marcos Górriz /  Alfonso Mora hanno battuto in finale  Massimo Ardinghi /  Massimo Boscatto 5–7, 7–5, 6–3

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 1991